Johann von Dražice steht für folgende Personen:
* Johann II. von Dražice († 1236), Bischof von Prag
 Johann IV. von Dražice (um 1250–1343), Bischof von Prag